Stefan Zünd (ur. 3 lipca 1969 w Zurychu) – szwajcarski skoczek narciarski. Czterokrotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata w skokach, zdobywca Pucharu Świata w lotach i Pucharu KOP, olimpijczyk.

Był jednym z pierwszym skoczków po Janie Boklövie, który opanował skakanie stylem V. Dzięki temu w latach 1990–1992 należał do ścisłej światowej czołówki. Wypadł z niej, kiedy styl V stał się powszechnie obowiązującym i zaczęli nim skakać wszyscy zawodnicy.

Przebieg kariery

1989/1990 
Debiut w międzynarodowych zawodach zaliczył 7 lutego 1990 podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na średniej skoczni w Sankt Moritz. W tych zawodach Zünd zajął dziesiąte miejsce, dzięki czemu zdobył pierwsze punkty PŚ. Dwa dni później podczas zawodów PŚ w Gstaad zajął 16. miejsce. 16 lutego 1990 podczas konkursu PŚ na normalnej skoczni w Predazzo był ósmy, a dwa dni później na dużym obiekcie zajął trzecie miejsce, przegrywając tylko z Františkiem Ježem i Ernstem Vettorim. 25 lutego podczas konkursu o mistrzostwo świata w lotach narciarskich zajął 16. miejsce. 17 marca podczas konkursu Pucharu Świata w Raufoss zajął ósmą lokatę. Tydzień później na dużej skoczni w Planicy był siódmy. Podczas ostatniego konkursu PŚ w sezonie 1989/1990 w Planicy, 25 marca 1990 zajął 28. miejsce.

1990/1991 
1 grudnia 1990 w Lake Placid, podczas pierwszego konkursu Pucharu Świata w sezonie zajął dziewiąte miejsce. Dzień później w tym samym miejscu zajął drugą pozycję, tuż za André Kiesewetterem. 15 i 16 grudnia 1990 w Sapporo dwa razy był szósty. W 1991 podczas mistrzostw świata w skokach narciarskich w Val di Fiemme zajął piąte miejsce na dużej skoczni i szóste na obiekcie normalnym. 23 lutego 1991 na mamuciej skoczni w Tauplitz wygrał pierwsze w karierze zawody Pucharu Świata. Dzień później był dziewiąty. 2 marca 1991 podczas konkursu na skoczni normalnej w Lahti był piąty. 6 marca 1991 w Bollnäs wygrał drugie zawody Pucharu Świata w karierze. Cztery dni później na skoczni Lugnet w Falun zajął piąte miejsce. 23 marca 1991 na Velikance w Planicy zajął drugie miejsce, za Staffanem Tällbergiem, a dzień później był czwarty. Dzięki temu zdobył Puchar Świata w lotach narciarskich. 30 marca 1991 w Szczyrbskim Jeziorze trzeci raz w sportowej karierze stanął na najwyższym stopniu podium zawodów Pucharu Świata. Cały sezon zakończył na drugim miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich.

1991/1992 
Pierwszy występ w Pucharze Świata w sezonie zaliczył 1 grudnia 1991 w Thunder Bay, gdzie był 24. Dzień później na tej samej skoczni zajął miejsce na najniższym stopniu podium, tuż za Ernstem Vettorim i Mikiem Hollandem. 15 grudnia 1991 na skoczni Ōkurayama w Sapporo zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Wernerem Rathmayrem. Podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni na skoczni w Oberstdorfie zajął trzecie miejsce. Podobnie w noworocznym konkursie na skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Cały Turniej Czterech Skoczni zakończył na siódmej pozycji. 19 stycznia 1992 na skoczni w Engelbergu zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie z Andreasem Felderem. 15 marca 1992 na Holmenkollen w Oslo zajął piąte miejsce. Cały sezon zakończył na piątym miejscu w Pucharze Świata.

Dalsze starty 
W sezonie 1992/1993 po raz czwarty i ostatni wygrał zawody Pucharu Świata. Miało to miejsce 13 grudnia 1992 w Ruhpolding. Był to zarazem jedyny występ Zünda w sezonie, w którym zajął miejsce w pierwszej piątce zawodów. W końcowej klasyfikacji PŚ znalazł się na 28. miejscu. W sezonie 1993/1994 zajął szóste miejsce na MŚ w lotach narciarskich w Planicy. Cały sezon zakończył na 35. miejscu. Ostatnie punkty Pucharu Świata w karierze zdobył 15 stycznia 1995 na skoczni w Engelbergu. W sezonie 1994/1995 zajął 81. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Ostatni występ w zawodach najwyższej rangi zaliczył 28 stycznia 1996 podczas konkursu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, gdzie zajął 45. lokatę.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992  Albertville – 20. miejsce (K-90), 22. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1992  Albertville – 8. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1991  Val di Fiemme – 5. miejsce (K-120), 6. miejsce (K-90)
 1993  Falun – 24. miejsce (K-115), 44. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 1991  Val di Fiemme – 6. miejsce
 1993  Falun – 8. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1990  Vikersund – 16. miejsce
 1992  Harrachov – 20. miejsce
 1994  Planica – 6. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1986  Lake Placid – 44. miejsce
 Drużynowo
 1986  Lake Placid – 13. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1989/1990: 21.
 sezon 1990/1991: 2.
 sezon 1991/1992: 5.
 sezon 1992/1993: 28.
 sezon 1993/1994: 35.
 sezon 1994/1995: 81.

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1990/1991 – 12. 
 1991/1992 – 7. 
 1992/1993 – 54.
 1994/1995 – 53.

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 1.
 sezon 1991/1992: 8.
 sezon 1993/1994: 6.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 38.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za pojedyncze skoki (tak jak np. w TCS)

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka na oficjalnej stronie FIS-u

Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Ludzie urodzeni w Zurychu
Urodzeni w 1969